

Geografia 
 Vei – fortificazione della Val Luretta

Sigle 
 VEI – società di telecomunicazioni italiana, che opera con il marchio "ho."
 Volcanic Explosivity Index – indice di esplosività vulcanica

Codici 
 VEI – codice vettore ICAO di Virgin Express Ireland

en:VEI